Música:
 Mana (músic), músic japonès capdavanter de bandes com Malice Mizer i Moi dix Mois
 Mana (àlbum de Nemesea), àlbum debut de la banda holandesa de metall, Nemesea
 Toponímia:
 Mana (Guaiana Francesa), una comuna i localitat situada en la Guaiana francesa
 Cantó de Mana, cantó de la Guaiana Francesa.
 Mana (Alta Garona), municipi del departament francès de l'Alta Garona.
 Mana (Alps de l'Alta Provença), municipi del departament francès de l'Alta Provença.
 Pic de Mana, muntanya del Himalaia de 7.272 m, situada a Garhwal, a l'Índia que separa les glaceres de Bank Kund i Purvi Kamet
 Pas de Mana, també anomenat La Mana, a l'Himalaia, separant l'Índia i el Tibet 
 Riu de Mana, riu rus al Territori de Krasnoiarsk.
 Miscel·lània:
 Mana (mitologia), font d'energia de la religió i mitologia de Polinèsia 
 Mana (joc), font d'energia fictícia evocada en jocs de rol i de cartes per nodrir fetillers, mags i clergues 
 Partit Mana, partit polític neozelandès